

Марцянка — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Марцянка — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства